Cantallops kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cantallops (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Cantallops (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar